A competição de luta livre até 48 kg feminino nos Jogos Olímpicos de 2016 decorreu a 17 de agosto na Arena Carioca 2, no Rio de Janeiro.

Medalhistas 
O título olímpico foi conquistado por Eri Tosaka, do Japão, graças à vitória na final sobre a azeri Mariya Stadnik. As disputas pelo bronze foram ganhas por Sun Yanan, da China, e por Elitsa Yankova, da Bulgária.

Resultados 
Estes foram os resultados da competição:

Chave superior

Chave inferior

Repescagem

Final

Classificação final

Livre 48 kg feminino